«Тра́ктор» — название стадионов в странах постсоветского пространства.

Россия 
 «Трактор» — футбольный стадион в Волгограде.
 «Трактор» — ледовая арена в Челябинске.

Белоруссия 
 «Трактор» — футбольный стадион в Минске.

Иран 
 «Трактор» — футбольный стадион в Тебризе.

Узбекистан 
 «Трактор» — футбольный стадион в Ташкенте.